Задна гласна е категория гласни звукове, характеризиращи се с разположение на най-високата точка на езика в задната част на устата.

Осемте основни предни гласни звукове, разпознавани от Международната фонетична азбука са:

 затворена задна незакръглена гласна [ɯ]
 затворена задна закръглена гласна [u]
 полузатворена задна незакръглена гласна [ɤ]
 полузатворена задна закръглена гласна [o]
 полуотворена задна незакръглена гласна [ʌ]
 полуотворена задна закръглена гласна [ɔ]
 отворена задна незакръглена гласна [ɑ]
 отворена задна закръглена гласна [ɒ]

Бележки 

Гласни звукове